Reinwardtia kan syfta på:

 Reinwardtia (djur) – ett släkte tvåvingar
 Reinwardtia (växter) – ett släkte av växter